Einen Dahliengarten gibt es in 
 Gera, siehe Dahliengarten (Gera)
 Dresden, siehe Großer Garten (Dresden)
 Hamburg, siehe Altonaer Volkspark#Anlage und Ausstattung